Muzo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Muzo (ort), Boyacá, 
 Muzo (kommun), Boyacá,